Plaats in Indonesië
 Sri Bandung (Abung Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Sri Bandung (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra